Докія — жіноче ім'я.

 Докія (комуна) (рум. Dochia) — комуна у повіті Нямц в Румунії.
 Докія (рум. Dochia) — село у повіті Нямц в Румунії.